Onderdistrict in Indonesië
 Cipeucang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pandeglang in de provincie Bantam
Plaats in Indonesië
 Cipeucang (Wanasalam), een plaats in het regentschap Lebak in de provincie Bantam
 Cipeucang (Cileungsi), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java